Alembroth est un mot chaldéen dont se servent les alchimistes pour signifier « clé de l'art ». 

 C'est une métaphore possible de la pierre philosophale qui ici transforme une idée en une œuvre.
 .
 Alembroth est également  que l'on obtient en sublimant ensemble du deuto-chlorure de mercure et du chlorure d'ammonium.

Références 

Alchimie